Се́льское поселе́ние «Сойо́тское» — муниципальное образование в Окинском районе Республики Бурятия Российской Федерации.

Административный центр — улус Соро́к.

География 
МО СП «Сойотское» находится в южной части района, занимая Окинское плато и долины верхнего течения рек Иркута, Оки, Китоя, Урика и их притоков — Диби, Сорока, Тустука, Холбы, Ботогола и др.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Бурятии
Муниципальные образования Окинского района
Сойоты